

Pessoas
Abbie Cornish

Localidades
Cornish (Utah)
Cornish (New Hampshire)
Cornish (Oklahoma)

Outros
Cornish Rex
Língua Córnica

Desambiguação